Чумляк — топоним в России:

 Чумляк — село в Щучанском районе Курганской области.
 Чумляк — озеро в Сафакулевском районе Курганской области.
 Чумляк — озеро в Ялуторовском районе Тюменской области.

Реки 
 Чумляк — река в Курганской области, приток реки Миасс.
 Чумляк — река в Челябинской области, приток озера Селезян.
 Чумляк — река в Челябинской области, приток озера Итгильды.